Die W 25 Vienna ITF World Tennis Tour 2019 waren ein Tennisturnier für Damen im UTC La Ville in Wien. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 27. August bis 1. September 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 25. und 26. August 2019 statt. Von den an der Qualifikation teilnehmenden 40 Spielerinnen haben sich folgende 6 Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Wien
Liesing (Wien)